Rotleiten ist der Name folgender Orte:

 Rotleiten (Gemeinde Pilgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Pilgersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Rotleiten (Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt), Ortsteil der Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Rotleiten (Gemeinde Admont), Ortslage der Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Rothleiten